Norway Lake (engl. ‚Norwegen-See‘) ist der Name folgender Seen:

in Kanada:
 Norway Lake (Manitoba)
 Norway Lake (Frontenac County, Norden), Ontario
 Norway Lake (Frontenac County, Süden), Ontario
 Norway Lake (Kenora District, Norden), Ontario
 Norway Lake (Kenora District, Süden), Ontario
 Norway Lake (Larnak County), Ontario
 Norway Lake (Lennox and Addington County, Norden), Ontario
 Norway Lake (Lennox and Addington County, Süden), Ontario
 Norway Lake (Manitoulin District), Ontario
 Norway Lake (Nipissing District, Norden), Ontario
 Norway Lake (Nipissing District, Süden), Ontario
 Norway Lake (Renfrew County), Ontario
 Norway Lake (Sudbury District), Ontario

in den Vereinigten Staaten:
 Norway Lake (Maine) 
 Norway Lake (Clare County), Michigan 
 Norway Lake (Delta County), Michigan 
 Norway Lake (Dickinson County), Michigan 
 Norway Lake (Iron County), Michigan 
 Norway Lake (Lapeer County), Michigan 
 Norway Lake (Ogemaw County), Michigan 
 Norway Lake (Cass County), Minnesota  
 Norway Lake (Clearwater County), Minnesota 
 Norway Lake (Kandiyohi County), Minnesota 
 Norway Lake (Lake County), Minnesota 
 Norway Lake (Otter Tail County), Minnesota 
 Norway Lake (St. Louis County), Minnesota 
 Norway Lake (North Dakota) 
 Norway Lake (Wisconsin) 

Siehe auch:
 Norway Lake Township